Colossus (számítógép)
Colossus (óriáskerék)
Colossus (hullámvasút)

Lásd még 
Kolosszus (egyértelműsítő lap)